Brasme ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Sophie Brasme (* 1984), französische Schriftstellerin
 Paul Brasme (* 1997), französischer Skispringer